Ancienne commune française du département des Deux-Sèvres, la commune de Deyrançon a été supprimée en 1903. Sur son territoire ont été créées deux nouvelles communes : Prin-Deyrançon et Petit-Breuil-Deyrançon

Démographie

Notes et références 

Ancienne commune dans les Deux-Sèvres
Commune disparue au XXe siècle